Miège steht für:
 Miège, Ort im Kanton Wallis in der Schweiz

Personen:
 Guy Miège, englischer Romanist, Anglist und Lexikograf
 Jacques Miège (1914–1993), französischer Botaniker
 Jean-Louis Miège (1923–2018), französischer Historiker
 John Baptiste Miège (1815–1884), römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Kansas